Broken River ist der Name folgender Flüsse:

 Broken River (Bowen River), Nebenfluss des Bowen River in Queensland, Australien
 Broken River (Clarke River), Nebenfluss des Clarke River in Queensland, Australien
 Broken River (Goulburn River), Nebenfluss des Goulburn River in Victoria, Australien
 Broken River (Neuseeland), Nebenfluss des Waimakariri River auf der Südinsel von Neuseeland

Broken River steht für:
 Broken River Cave, eine Höhle auf der Südinsel von Neuseeland
 Broken River Ski Area, ein Skigebiet auf der Südinsel von Neuseeland